Venturia pode significar:

 O género de fungi Venturia
 A cidade de Venturia (Dacota do Norte)

Desambiguação